Koh-Lanta : Palawan est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Elle s'est déroulée sur l'île de Palawan aux Philippines. Cette saison a été diffusée du vendredi  au mardi  sur TF1. Les deux tribus initiales étaient Batang et Guntao. Ce sont Kévin et Jade qui ont remporté cette édition ex æquo. Ils se partagent les  plus les  du finaliste (soit  chacun).

Candidats 
Les candidats de cette saison au nombre de 16 et ils sont âgés de 21 à 55 ans.

Légende

(jour 1 – ...), indique l'aventurier(ère) est resté(e) en compétition.

Déroulement

Bilan par épisode 

Notes :

Détail des éliminations 

Notes :

Résumés détaillés

Épisode 1 : Découverte des aventuriers et création des tribus, des débuts formidables pour les rouges 
Le premier jour, tous les candidats doivent sauter du bateau qui les a emmené jusqu'ici. En effet, une épreuve initiale est organisée au cours de laquelle le premier homme et la première femme auront un avantage pour la suite de l'aventure. Tout le monde saute, sauf Véronique qui panique à la vue de l'eau. Dans un élan de courage, elle s'y jette finalement, mais elle boit la tasse. En arrivant sur le parcours terrestre, Grégoire grimpe à l'arbre en premier et finit par attraper l'étui en bambou, mais il le fait tomber involontairement et Érick s'en empare pour obtenir la victoire. Du côté des femmes, c'est la jeune Jade (aidée par Grégoire) qui remporte l'épreuve. Érick et Jade étant les premiers arrivés à récupérer les carquois, ils constituent les équipes. L’équipe des rouges "Batang" est composée d'Ali, Jade, Kévin, Marie-Laure, Maryline, Mélanie, Patrick et Simon. L'équipe des jaunes "Guntao" est composée d'Adrien, Chloé, Érick, Filomène, Grégoire, Laurent, Pascale et Véronique. Le deuxième jour, les rouges remportent le feu à l'issue de l'épreuve de confort. Grâce à Grégoire, les jaunes réussissent à le faire eux-mêmes avec l'aide des lunettes de Pascale. Simon a attrapé un œdème en goûtant une plante ressemblant à du manioc. Le quatrième jour, les Guntao perdent l'épreuve d'immunité, une épreuve dans laquelle Pascale et Jade sont suspendues à une corde. Pascale a eu la mauvaise idée d'attacher à sa cheville la corde à laquelle elle est suspendue, la corde l'a beaucoup trop serrée ; Pascale, vaincue par la douleur que la corde faisait à sa cheville, est tombée à l'eau. Elle est par la suite éliminée à l'issue du conseil.

Épisode 2 : Ali jette l'éponge, blessures en série et retour à égalité des jaunes 
Le cinquième jour, Ali abandonne l'aventure car ses proches lui manquent. Il est remplacé par Pascale. Véronique est de plus en plus fatiguée, et a des soucis de santé. Grégoire se coupe un doigt avec sa machette. Adrien s'est fait brûler par une algue en pêchant. Le jeu de confort consistait en un déplacement d'un coffre situé sous l'eau dans une cage, il fallait libérer la sortie de la cage puis déposer le coffre sur la rive. Les Guntao remportent le jeu de confort, obtiennent le contenu du coffre (riz, outils...) et reçoivent un indien : Kasoï. Le sixième jour, les Guntao remportent le totem grâce à Érick, il s'agissait de l’épreuve ou il fallait déplacer le plus loin possible des bouées attachés à des pierres sous l'eau. Véronique n'a même pas touché la bouée et préfère ne pas tenter d'aller sous l'eau. Mélanie a grandement désavantagé les Rouges en ne faisant qu'une très courte distance. Érick, lui, a déplacé sa boule sur une très longue distance, ce qui donna un avantage décisif à son équipe pour remporter la victoire. Lors du conseil, les Batang reçoivent cinq kilos de riz. Pascale est ensuite éliminée, étant encore considérée comme une Guntao.

Épisode 3 : Les jaunes en force et le leader rouge Patrick 
Le septième jour, les Guntao remportent un nouveau jeu de confort : l'équipement de pêche. L'épreuve demandait aux équipes de constituer un puzzle sous l'eau, le puzzle une fois remis à la plage pointait une direction où était enterré le kit de pêche. Les Batang revoient la construction de leur cabane, autour de leur leader, Patrick. Le huitième jour, les Batang perdent l'épreuve de dégustation des vers, dont la finale s'était déroulé entre Mélanie et Grégoire car les équipes devaient choisir contre qui la finale va se dérouler (donc choisir de préférence les plus mauvais de l'équipe adverse à cette épreuve). Les garçons des Guntao ont décidé de visiter l'île d'à côté, ils y ont découvert des habitations et ont dormi sur place, ils ont pu récupérer du matériel. Les filles quant à elles ont voulu pêcher mais ont vite abandonné après que Véronique s'est blessée avec un oursin. Simon subit un puissant coup de fatigue. Le neuvième jour, lors du conseil, les Batang choisissent Patrick comme leader bien que celui-ci reste hésitant sur ce rôle qu'on lui a attribué et Marie-Laure est éliminée en raison de son manque d'implication sur le camp et de sa faiblesse en natation.

Épisode 4 : Érick change de camp 
Le onzième jour, les Batang découvrent un gros poisson mort sur la plage. L'équipe décide de le manger, malgré les doutes de Simon quant à la fraîcheur du poisson. Peu de temps après a lieu une épreuve d'orientation, les candidats ont les yeux bandés sauf un de chaque équipe qui les guidera (Patrick pour les rouge, Adrien pour les jaunes). Les Batang remportent enfin un jeu de confort, grâce aux ordres de Patrick, bien que Mélanie ait retardé la victoire. Ils doivent choisir un membre de l'équipe adverse. Leur choix se porte sur Érick, leader des Guntao. Ce dernier est déboussolé mais tente de garder le sourire et de tourner la page. Adrien qui était le guide des Guntao lors de l'épreuve, est déçu de lui et se sent responsable. Pendant ce temps Érick propose des astuces de survie, et conseille aux rouges de ne pas manger le poisson mort trouvé plus tôt, ce qui ne plait pas à Patrick qui reste sur la réserve. Chez les Guntao Laurent a pêché un poulpe avec le kit de pêche gagné dans le dernier épisode. Le douzième jour, les jeunes se lassent de la faiblesse, et de la phobie de l'eau de Véronique. Chez les Batang, Simon part à l'infirmerie car il se sent faible et subit un mal de crâne. Il ne participe donc pas à l'épreuve d’immunité. Les Guntao remportent néanmoins l'épreuve d'immunité, il s'agit d'une épreuve où des coquillages sont attachés à une corde verticale sous l'eau les aventuriers doivent faire un relais et ramener les coquillages plus ou moins profond au reste de l'équipe. Toujours aussi impressionnant, Grégoire assure pas moins de 5 des 10 relais de son équipe dans l'épreuve du grand bleu, devançant dans une course serrée son ex-coéquipier Érick lors du dernier relais où il fallait ramener un coquillage à 10 mètres de profondeur. Lors du conseil, Mélanie, à la suite d'accusations injustes contre Jade, est éliminée en raison de son manque d'implication dans les épreuves.

Épisode 5 : Les rouges se ressaisissent 
Le treizième jour, les deux équipes partent en trek et doivent ramener des amulettes. Véronique sent son heure de gloire arriver, celle-ci marchant beaucoup dans les collines de Flandre, mais elle chute plusieurs fois et reste à la traîne par rapport au reste de l'équipe. Les rouges, eux, sont divisés quant à la direction à suivre, seul Patrick reste volontairement en retrait. Chez les Guntao c'est Adrien qui guide la troupe, lui qui est habitué aux balades en montagne. Pour remporter les amulettes les candidats doivent participer à plusieurs épreuves. L'une est de trouver les amulettes dans une grotte sombre sans éclairage et où seul un guide- qui en amont a fait l'éclaireur en possession d'une torche- peut dire ou se trouve les amulettes dans la grotte en guidant par la voix les autres candidats. Chaque candidat doit ramener une amulette en un temps imparti (Maryline a été le guide des rouges, Grégoire celui des jaunes). Une autre épreuve était de transporter des tas de bambous disposés dans une pente, les candidats doivent donc délier les rondins de bambous et les traîner à travers la pente en un temps imparti pour empoter des amulettes. Chez les jaunes pour l'épreuve des fagots, c'est Adrien qui s'est chargé de porter la majorité des fagots, lors de l'épreuve de grotte Filomène n'a pas trouvé son amulette et accuse Véronique de l'avoir prise par erreur, mais Filomène se trompe et n'a juste pas mis la main sur son amulette qui était bien présente et non prise par Véronique. Le quatorzième jour, les Batang remportent une poule, des œufs, du sel et du poivre grâce aux 14 amulettes récoltées lors du trek (7 dans la grotte, 7 dans les bambous) contre 11 pour l'équipe jaune (quatre dans la grotte, sept dans les bambous). Le quinzième jour, les Batang remportent une nouvelle épreuve, il s'agit de récupérer un anneau accroché à un mur en hauteur à côté d'un lac, il faut donc nager jusqu'au mur, le grimper, récupérer l'anneau et sauter du haut du mur dans le lac. Véronique n'ayant pas su vaincre son blocage du saut dans le vide, les Guntao n'ont donc pas pu ramener tous les anneaux contrairement aux Batang. Lors du conseil, Véronique est éliminée sous les applaudissements de son équipe.

Épisode 6 : Suprématie des rouges et la stratégie d'Adrien 
Le seizième jour, les Batang remportent un nouveau jeu de confort, grâce à la construction d'un radeau. Lors de cette construction Adrien et Chloé ont présidé la manœuvre, chez les rouges c'est Patrick qui dirige ce qui ne plait pas à Érick. Ce dernier se lie d'amitié avec Simon. En construisant le radeau, Maryline s'est fait mal au dos. Les rouges, ayant gagné l'épreuve de confort, pourront alors envoyer un coéquipier pêcher dans les villages voisins. Les Batang choisissent Simon. La pêche n'a pas été fructueuse mais il reçoit quand même de gros poissons de la part des pêcheurs. Le dix-septième jour, les Guntao perdent une nouvelle fois l'épreuve d'immunité. Il s'agissait d'une course en équipe où les membres étaient reliés entre eux par une corde. Le dix-huitième jour, Adrien prévoit avec Laurent de faire éliminer Grégoire jugé trop fort. Il expose sa stratégie au près de Filomène et Chloé, mais celles-ci hésitent entre un vote contre Adrien jugé trop faible en raison de son âge ou contre Grégoire qui, selon les deux femmes et Adrien, stresse l'équipe lors des épreuves. Chez les Batang Érick se dit soulagé d'avoir échappé au conseil, en effet Patrick a volontairement laissé Érick prendre les responsabilités lors de l'épreuve d’immunité et pouvoir mettre la défaite sur son dos si elle arrive. Cependant les autres rouges sont satisfaits du dévouement d'Érick et le considèrent intégré aux Batang. Chez les jaunes lors du conseil, une atmosphère pesante y règne, les deux femmes votent Adrien du à sa volonté d'élaborer des stratégies, mais c'est finalement Chloé qui est éliminée aux portes de la réunification

Épisode 7 : Réunification : prise de pouvoir rouge et chute d'Érick 
Le dix-neuvième jour, Grégoire souhaite savoir pourquoi Adrien a eu la volonté de voter contre lui la veille, les deux hommes s'expliquent et se réconcilient. Les Batang quant à eux, ont tué et mangé leur poule. L'épreuve de confort est une épreuve d'équilibre, chaque équipe doivent choisir un membre qui doit traverser une poutre en funambule en s'aidant seulement de corde suspendues (Grégoire chez les jaunes, Simon chez les rouges), les deux candidats doivent ramener le plus de coquillage se trouvant de l'autre coté de la poutre. Les Guntao peuvent téléphoner à leurs proches pendant quelques minutes, conséquence de la victoire de Grégoire face à Simon dans ce duel d'équilibre. Ensuite, les deux équipes doivent choisir un ambassadeur qui les représentera pour mettre le bulletin de quelqu'un dans l'urne. Le vingtième jour, Laurent et Patrick sont les deux ambassadeurs. Ils se mettent d'accord sur le nom d'Érick, qui n'est pas vraiment un rouge ni un jaune, Grégoire était la première cible de Patrick et des rouges mais Laurent a refusé. Les jaunes déménagent sur Batang et reçoivent une caisse de fruit et plusieurs autres condiments. Les retrouvailles se font dans la bonne entente, seul Grégoire et Jade restent méfiants. Patrick décide d’augmenter la taille de la cabane pour les nouveaux venus. Alors que Laurent et les ex-jaunes prévoient d'éliminer Patrick, Patrick consulte son équipe pour l'élimination d'Érick mais Maryline et Simon sont réticents à ce plan, Simon étant très ami avec Érick. Lors d'un repas, Jade, Filomène, Maryline et Laurent sont pris de vomissements, Filomène subit même un malaise et s'est écroulée par terre. La nuit même, Denis arrive dans le camp réunifié pour annoncer l'épreuve d'immunité individuelle qui se passera pendant la nuit. L'épreuve d'immunité a lieu : il s'agit de tenir une bougie en équilibre à l'aide d'un fil. Érick est le deuxième à faire tomber sa bougie derrière Maryline enlevant sa possibilité d'annuler le vote contre lui aux ambassadeurs. Grégoire remporte cette première épreuve d'immunité individuelle après 1 heure de jeu, à la suite d'un combat acharné contre Patrick et Jade notamment. Lors de la finale opposant Patrick à Grégoire, Patrick a voulu négocier la victoire avec le jardinier, mais ce dernier refusa d'abandonner. Le vingt-et-unième jour, Adrien et Laurent négocient avec Maryline et Simon pour qu'ils votent quelqu'un d'autre qu'Érick. Dans la fin de la journée, Érick, pénalisé d'un vote par les ambassadeurs, quitte finalement l'aventure (6 bulletins contre lui sur 11).

Épisode 8 : Filomène s'emporte et Grégoire sauve sa tête 
Le vingt-deuxième jour, Filomène critique les choix de Maryline et Simon sur l'élimination d'Érick, cette accusation fut critiquée par les ex-rouges et ex-jaunes lui reprochant d'être trop extrême dans ses propos. Patrick remporte le jeu de confort, celui de la boue. Il choisit Simon pour partager cette récompense. Ils vont pouvoir déguster une grillade avec des frites et de la mousse au chocolat, un taureau sauvage est intervenu lors du repas. Patrick s'est étalé de la mousse au chocolat sur le corps et le visage pour en faire goutter à son équipe. Jade commence à se douter de la stratégie de Patrick et de la légitimité de l'élimination d'Érick. Le vingt-troisième jour, les hommes ex-jaunes accusent Filomène de ne pas être assez soudé avec ses camarades. a lieu l'épreuve d'immunité. C'est un parcours du combattant où le meilleur homme et la meilleure femme se qualifieront pour la finale. Grégoire est le meilleur homme, et Jade est la meilleure femme. Grégoire remporte une nouvelle fois le totem lors d'une épreuve d'équilibre. Le vingt-quatrième jour, Filomène trouve un message d'encouragement d'Érick envers ses ancien coéquipiers, les ex-jaunes espèrent qu'un ex-rouge ait un abandon médical pour faire revenir Érick. Filomène se dispute avec ses anciens équipiers sans réelle raison, sûrement dû à la fatigue. Adrien se sent en danger. Les aventuriers jouent à la belote pour oublier la faim. Lors du conseil, Filomène est éliminée.

Épisode 9 : La chute de Grégoire 
Le vingt-cinquième jour, Grégoire remporte une nouvelle épreuve, cette fois de confort, sa récompense est une boîte venant de ses proches mais il préfère donner la récompense à Jade pour lui faire plaisir. Le vingt-sixième jour, lors de l'épreuve du cochon pendu, Grégoire est battu à cause d'un terrible mal de ventre et lâche au bout de plus d'une heure d'effort. La victoire revient finalement à l'imperturbable Jade après que Kevin a renoncé à son tour après 1 h 40 min d'efforts, ce qui place encore aujourd'hui à la deuxième place leur performance sur cette épreuve lors d'une saison anonyme (uniquement dépassée par Claude et Wafa dans la Saison 10 avec 1 h 45 min). Le vingt-septième jour, lors du conseil, Grégoire est éliminé, jugé trop dangereux dans les épreuves.

Épisode 10 : Le court retour de Grégoire et duel mythique face à Jade 
Le vingt-huitième jour, juste avant l'épreuve de confort, Adrien annonce qu'il veut abandonner et laisser sa place à Grégoire qu'il trouve injustement éliminé. L'épreuve se déroule donc sans lui et Laurent l'emporte, sa récompense est une fête sur un bateau. À la fin de la journée, Grégoire revient dans le jeu. Froidement accueilli, il s'explique avec les ex-rouges. Le vingt-neuvième jour, le jeu d'immunité arrive. L'épreuve est inédite : les aventuriers doivent tenir dos à un poteau. Une fois de plus, la victoire se joue entre les deux héros de cette aventure : Jade, toujours aussi à l'aise dans les épreuves de résistance physique, et Grégoire, encore invaincu si l'on excepte son problème gastrique de l'épisode précedent. C'est finalement Jade qui l'emporte face à Grégoire, après plus de deux heures d'un combat homérique. Cette épreuve d'une difficulté extrême est restée dans les annales de l'émission, Jade et Grégoire ayant livré un nouveau duel épique qui conclut magnifiquement leur incroyable rivalité sportive. Le trentième jour, Grégoire est sans surprise une nouvelle fois éliminé, sans rancœur contre les ex-rouges cette fois-ci.

Épisode 11 : La fin des ex-jaunes 
Le trente-et-unième jour a lieu l'épreuve de confort : chaque aventurier a des sacs qui contiennent des poids et à chaque étape, une personne est éliminée. Simon remporte cette épreuve de confort, sa récompense est un massage et une douche. Le trente-deuxième jour a lieu l'épreuve d'immunité où il faut prendre un grappin et attraper un coquillage. Patrick remporte cette épreuve et lors du conseil du trente-troisième jour, Laurent est éliminé.

Épisode 12 : Le sprint avant la finale : déchirement des ex-rouges et renversement de Patrick 
Le trente-quatrième jour, Kévin remporte l'épreuve de confort, celle du tir à l'arc, où le premier de chaque salve devait casser la flèche de l'un de ses concurrents. Lors de la première salve, Maryline casse celle de Patrick, qui se montre très rancunier envers elle après le jeu. Le trente-cinquième jour a lieu la dernière épreuve d'immunité : l'équilibre sur l'eau, lors de la première partie Patrick est éliminé ensuite Kévin et enfin Jade. Simon remporte l'épreuve facilement face à Maryline et il est qualifié pour la finale de Koh-Lanta . Le trente-sixième jour, lors du conseil, le vote s'achève sur une égalité entre Patrick et Maryline. Un second tour a lieu à l'issue duquel Patrick est éliminé.

Épisode 13 : La finale 
Les quatre candidats restants, Simon, Jade, Maryline et Kévin font le tour des îles, lieux et candidats éliminés durant l'aventure. Puis vient l'épreuve de la course d'orientation. Kévin se qualifie en premier, puis ce fut Jade et enfin Maryline qui a dû passer la nuit sur place car elle et Simon n'arrivaient pas à trouver leur coquillage. Le quarantième jour, c'est l'épreuve des poteaux. Kévin tombe le premier puis, pour départager Jade et Maryline, Denis Brogniart leur demande de se tenir sur un seul pied. Jade l'emporte, elle choisit Kévin pour l'accompagner en finale.

Le soir au conseil final, Maryline, Simon, Patrick, Laurent, Grégoire et Filomène votent pour désigner le gagnant. Lors du dépouillement en direct de Paris, Jade et Kévin terminent tous les deux avec trois voix chacun. Ils se partagent les  du vainqueur et les  du finaliste, ce qui fait en tout  chacun.

Audiences 
Koh-Lanta : Palawan a été la saison du jeu la plus suivie. La moyenne de cette saison est de 8,127 millions de téléspectateurs pour 39,5 % de PDM.

Légende :

Procès 
Kévin a fait partie des plaignants du grand procès de la télé-réalité. Il a gagné le procès et une indemnité de , mais a dû rendre ses gains de vainqueur

Notes

Références 

Saison de Koh-Lanta
2007 à la télévision
Palawan